2. Zagrebačka nogometna liga u sezoni 2017./18. predstavlja 2. stupanj županijske lige u Gradu Zagrebu, te ligu šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  U ligi sudjeluje 12 klubova koji igraju dvokružnu ligu (22 kola). Prvak je postala momčad "Ravnice" iz Zagreba.

Sudionici 
 Botinec - Zagreb 
 Čehi - Gornji Čehi 
 Čulinec - Zagreb 
 Hrvatski Leskovac - Hrvatski Leskovac 
 Kašina - Kašina  
 Mladost - Donji Dragonožec 
 Nur - Zagreb
 Polet Sveta Klara - Zagreb
 Prigorje - Žerjavinec 
 Sava Jakuševec - Zagreb
 Sava - Zagreb 
 Ravnice - Zagreb (započeli sezonu kao Tekstilac-Ravnice)

 Ljestvica Sava Jakuševec odustala od natjecanja u drugom dijelu sezone  Ravnice započele sezonu kao Tekstilac-Ravnice 

 Rezultatska križaljka Rezultati do 11. kola. Ažurirano 4. prosinca 2017.''

 Izvori:

Poveznice 
 Zagrebački nogometni savez
 zns.hr, 2. ŽNL (2. Zagrebačka liga) 
 2. Zagrebačka liga
 3. Zagrebačka liga 2017./18.
 Kup Zagrebačkog nogometnog saveza 2017./18.

Izvori 
 
 zns.hr,  Nogomet - slušbeno glasilo ZNS-a, br. 23 / god. 2017. (propozicije), objavljeno 23. kolovoza 2017., preuzeto 4. prosinca 2017. 
 zns.hr, Rezultati i završna tablica DRUGE ZNL - 02.-03.06.2018., preuzeto 8. lipnja 2018. 
  

 

2017-18
Zagreb-2